Го́ре́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Горенко, Алёна Владимировна (род. 1981) — российская телеведущая и актриса.
 Горенко, Андрей Антонович (1848—1915) — капитан 2-го ранга в отставке.
 Горенко, Анна Андреевна (известна под псевдонимом Ахматова; 1889—1966) — русская, советская поэтесса, переводчик и литературовед.
 Горенко, Анна (1972—1999) — израильская поэтесса.
 Горенко, Сергей Сергеевич (1982—2022) — государственный деятель, генеральный прокурор Луганской Народной Республики.
 Никодим (Горенко) (род. 1972) — епископ Владимиро-Волынский и Ковельский Украинской православной церкви.